Ла Кучиља има више значења:

 Ла Кучиља (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Кучиља, Ферињо (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Кучиља (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Кучиља (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Кучиља, Ла Кабања, Мерендеро (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Кучиља, Марта, Рестауранте (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Кучиља, Мини-Супер (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Кучиља (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Кучиља, Норија Виља де Билбао 3089 (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Кучиља (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кучиља (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кучиља (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кучиља (Сан Франсиско де Кончос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кучиља (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кучиља (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кучиља (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кучиља (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кучиља (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кучиља (Хучитан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кучиља (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Кучиља (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Кучиља (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Кучиља (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Кучиља (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кучиља (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кучиља (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кучиља (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кучиља, Потреро де ла Кучиља (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кучиља (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кучиља (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кучиља, Естрамурос де Тесистан (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кучиља (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кучиља (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кучиља (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кучиља (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кучиља (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кучиља, Ла Маромита (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кучиља (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кучиља (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кучиља (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кучиља (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Кучиља (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Кучиља (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кучиља, Манав Кендра (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Кучиља (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Кучиља (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Кучиља (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Кучиља (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Кучиља, Кањон де ла Вирхен (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Кучиља (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Кучиља (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Кучиља, Качава (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Кучиља (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Кучиља (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Кучиља (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Кучиља (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Кучиља (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Кучиља (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Кучиља, Лос Миранда (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Кучиља (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Кучиља, Ел Алканфор (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Кучиља (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кучиља (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кучиља (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кучиља, Ел Кокујо (Фортин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кучиља (Уатуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кучиља (Искатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кучиља (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кучиља (Ла Перла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кучиља (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кучиља (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кучиља (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кучиља (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Кучиља, Ла Пунта де ла Кучиља (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Кучиља (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Кучиља (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику